Виктория () — бывшее графство на территории Тринидада и Тобаго. Названо в честь королевы Виктории ещё в колониальный период. Управлялось советом Графства Виктория (город Сан-Фернандо имел самоуправление и входил в свою городскую корпорацию).

География и административное деление 
Площадь графства составляет 813 кв. километров. Граничило с графствами Карони, Майаро, Нарива и Сент-Патрик. На западе графство имело выход к Заливу Пария.

Графство делилось на 5 уордов:
 Пойнт-а-Пьер
 Напарима
 Ортоир
 Саванна-Гранд
 Моруга

Разделение 
После реформы 1990 года Виктория вместе с остальными графствами было упразднено, а его территория распределена между регионами Пенал-Дебе, Принцес-Таун и Кува-Табаквит-Талпаро.

Примечания 

Графства Тринидада и Тобаго